La edición 83.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 28 de mayo y el 10 de junio de 1984 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el checoslovaco Ivan Lendl  logrando así el primero de sus tres triunfos en París al imponerse en la final al estadounidense John McEnroe.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Martina Navrátilová que lograba su segundo y último título en Roland Garros al imponerse a su compatriota Chris Evert

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1984